South Windsor kan syfta på följande platser:

Australien 

 South Windsor (del av en befolkad plats), New South Wales, Hawkesbury,

USA 

 South Windsor, ort, Connecticut, Hartford County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar